Irma Yakovlevna Raush (), née le  à Saratov, est une actrice soviétique et la première épouse du réalisateur Andreï Tarkovski.

Filmographie 
Irma Raush est connue pour son interprétation de la sourde-muette Durochka dans Andreï Roublev et de la mère d'Ivan dans L'Enfance d'Ivan, deux films réalisés par son mari.

Biographie 
Leur fils, Arseni, vient au monde le .

Le couple divorce en .

Liens externes 
 
 

Actrice russe du XXe siècle
Actrice soviétique
Andreï Tarkovski
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Saratov
Naissance en avril 1938